Нибомбе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нибомбе, Ваке (род. 1974) — тоголезский футболист, вратарь.
 Нибомбе, Даре (род. 1980) — тоголезский футболист, защитник клуба «РБД Боринаж» и национальной сборной Того.